Die American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2011 fand vom 28. August bis 3. September 2011 in Sevilla statt. Sechs Mannschaften nahmen am Turnier teil. Europameister wurde Österreich.

Qualifikation

Vorqualifikation

Qualifikationsturnier in Kragujevac 
Durch den Rückzug der Schweiz rückte die Niederlande trotz Niederlage in Runde 1 ins Teilnehmerfeld nach.

Halbfinale

Finale

Play-offs 

Das auf 24. April 2011 in Wien terminierte Spiel zwischen Österreich und Russland wurde nicht ausgespielt. Das russische Team teilte der EFAF mit, dass es nicht antreten werde. Österreich erreichte damit kampflos das Finalturnier.

Finalturnier 
Das Finalturnier sollte ursprünglich in Tarragona stattfinden. Auf Antrag des spanischen Verbandes wurde es nach Sevilla verlegt. Der Zeitraum blieb derselbe.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 EJC 2011 (efaf.info)
 EJC 2011 auf elitefoot.com (franz.)

Einzelnachweise 

Europameisterschaft der Junioren
Sportveranstaltung in Sevilla
2011
American-Football-Wettbewerb in Spanien